Round Island (Île Ronde) – wyspa w Republice Seszeli, w sąsiedztwie wyspy Mahé
 Round Island (Île Ronde) – wyspa w Republice Seszeli, w sąsiedztwie wyspy Praslin
 Round Island (Île Ronde) – wyspa w Republice Mauritiusa